Hole in the Earth () — песня американской группы Deftones, выпущенная как сингл с пятого студийного альбома Saturday Night Wrist. По словам вокалиста Чино Морено Hole in the Earth эта песня — отсылка к той суете, в которой они записывали альбом Saturday Night Wrist. После записи Морено почувствовал, что релиз не соответствует его представлениям о музыке и начал заниматься своим сольным проектом Team Sleep. Hole in the Earth дала Морено возможность разрешить проблемы, с которыми он и его коллеги по группе столкнулись при записи Saturday Night Wrist.

Появления 
Песня была выпущена в качестве загружаемого контента для Guitar Hero III: Legends of Rock 6 марта 2008 года и для серии игр Rock Bands 8 июня 2010 года. Она также была показана в видеоигре Saints Row 2.

Ремикс песни был спродюсирован Дэнни Лонером для саундтрека к фильму Другой мир: Восстание ликанов, выпущенного 13 января 2009 года.

Песня была также показана во время одной из сцен в чёрной комедии Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски.

Список композиций

Видеоклип 
Видеоклип к песне снял Брайан Лаззаро.

Участники записи 
Deftones
 Чи Ченг — бас-гитара, бэк-вокал
 Стивен Карпентер — гитара
 Чино Морено — вокал, гитара
 Эйб Каннингем — барабаны
 Фрэнк Делгадо — синтезатор
Производство
 Продюсер — Боб Эзрин

Чарты

Примечания 

Синглы по алфавиту
Песни по алфавиту
Синглы Maverick Records
Синглы 2006 года
Синглы Deftones
Песни на английском языке